Hossbach oder Hoßbach ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hoßbach (1894–1980), deutscher Heeresoffizier
 Jörg Hoßbach (* 1964), deutscher Fußballtorhüter und -trainer
 Martin Hossbach (* 1975), deutscher Musikmanager, Festivalkurator und Labelbetreiber
 Theodor Hossbach (1834–1894), deutscher evangelischer Pfarrer
 Tom Hoßbach (* 1998), deutscher Nachwuchsschauspieler
 Wilhelm Hoßbach (1784–1846), protestantischer Theologe
 Wolfgang Hoßbach (* 1936), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)

Siehe auch:
 Hoßbach-Niederschrift